Autry ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Autry im Département Ardennes

mit Namenszusatz:
 Autry-Issards im Département Allier
 Autry-le-Châtel im Département Loiret

Autry ist der Name folgender Personen:
 Adrian Autry (* 1972), US-amerikanischer Basketballspieler
 Denico Autry (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Gene Autry (1907–1998), US-amerikanischer Country-Sänger und Schauspieler
 Autry Inman (1929–1988), US-amerikanischer Country- und Rockabilly-Musiker

Siehe auch:
 Autrey